Furchengarnele steht für folgende Garnelenarten:

 Crangon allmanni
 Melicertus kerathurus 
 Penaeus kerathurus